«Лунный парк» () — шестой роман американского писателя Брета Истона Эллиса. Написан в жанре псевдоавтобиографии, сочетает элементы литературы ужасов с фирменной эллисовской сатирой, главными объектами которой на этот раз стали фигура самого писателя и нравы американского пригорода. Издан в США 16 августа 2005 года, русский перевод появился летом 2007 года.

В 2004 году роман был номинирован на «Всемирную премию фэнтези за лучший роман».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Брета Истона Эллиса
 Рецензия в «Коммерсантъ-Weekend»
 Рецензия в New York Times

Брет Истон Эллис
Книги по алфавиту
Романы США
Романы 2005 года